

Aziende 
 Spalding – azienda statunitense produttrice di attrezzature sportive

Geografia 
 Canada
 Spalding – comunità del Saskatchewan
 Regno Unito
 Spalding – città del Lincolnshire
 Stati Uniti d'America
 Spalding – township della Contea di Menominee, Michigan
 Spalding – villaggio della Contea di Greeley, Nebraska
 Contea di Spalding – contea della Georgia

Persone 
 Albert Spalding (1888-1953) – violinista statunitense
 Ashley Spalding, conosciuta con lo pseudonimo di Kaylani Lei(1980) – attrice pornografica filippina naturalizzata statunitense
 Donovan Spalding , conosciuto col nome d'arte di Burro Banton (1956) – cantante e disc jockey giamaicano
 Esperanza Spalding (1984) – bassista e cantante statunitense
 Henry Spalding (1838-1910) – architetto britannico
 Johann Joachim Spalding (1714-1804) – teologo protestante tedesco
 Julian Spalding (1947) – critico d'arte, scrittore e giornalista britannico
 Martin John Spalding (1810-1872) – vescovo cattolico statunitense
 Ray Spalding (1997) – cestista statunitense